Sârbești se poate referi la:

Sârbești, Bihor
Sârbești, Buzău
Sârbești, Gorj
Sîrbești, Florești

Vezi și 
Sârbi (dezambiguizare)
Sârbeni (dezambiguizare)

Toponime românești